Божидар Йоксимович (; , Свилайнац, Княжество Сербия — ) — сербский и югославский , , .

Биография 
В 1889 году окончил учительскую школу в Белграде. Музыке обучался в Белграде в частном порядке у Т. Андреевича и в Пражской консерватории, которую окончил в 1896 году. Затем с 1900 года работал в Белграде учителем пения в семинарии, Женской учительской школе и Музыкальной школе, собирал народные мелодии, руководил певческими обществами «Поклич» и «Бранко», сотрудничал в музыкальных и литературных журналах.

Творчество 
Б. Йоксимович — автор первой сербской оперы «Женитьба Милоша Обилича» (1901). Основной жанр сценического творчества композитора — пьесы с пением, преимущественно на народные сюжеты, близкие современной оперетте, которым присущи патриотическая направленность и романтические черты («Шляпа», 1907).

Б. Йоксимовичу принадлежат также: балет «Молодая девушка» (1942), музыка к спектаклям «Сербы в Белграде» П. Павловича (1909), «Погасший очаг» Ж. Лазаревича (1910) и др., ряд вокальных, камерно-инструментальных и других музыкальных сочинений. Написал «Музыкальный букварь».

Примечания

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 2 / Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1963.
 Kovačević, Krešimir (1974). Muzička enciklopedija 2, Gr-Op. Zagreb: Jugoslovenski leksikografski zavod. стр. 276.
 Бурић-Klajn Ст., Музика и музичари, Београд, 1956;
 Ямпольский И., Музыка Югославии, М., 1958.

Ссылки 
 Božidar Joksimović

Выпускники Пражской консерватории
Оперные композиторы Югославии
Балетные композиторы Югославии
Театральные композиторы